"Estates" pode significar:
 Estate (terra), grandes propriedades
 Hoffman Estates, localidade de Illinois
 Maryhill Estates, localidade de Kentucky
 Norbourne Estates, localidade de Kentucky
 Broward Estates, localidade da Flórida
 Meadowview Estates, localidade de Kentucky
 Ives Estates, localidade da Flórida
 Chambers Estates, localidade da Flórida
 Palmetto Estates, localidade da Flórida
 Ravenswood Estates, localidade da Flórida
 Pompano Estates, localidade da Flórida
 Avondale Estates, localidade da Geórgia (EUA)
 Tucson Estates, localidade do Arizona
 Greeley Estates, banda
 Orchidlands Estates, localidade do Havaí
 Hebron Estates, localidade de Kentucky
 Ivanhoe Estates, localidade da Flórida
 Rolling Hills Estates, localidade da Califórnia
 Blacklick Estates, localidade de Ohio
 Jasmine Estates, localidade da Flórida
 Lake Belvedere Estates, localidade da Flórida
 Gun Club Estates, localidade da Flórida
 Royal Palm Estates, localidade da Flórida
 Murphys Estates, localidade da Carolina do Sul
 Palos Verdes Estates, localidade da Califórnia
 Ranchette Estates, localidade do Texas
 Nanawale Estates, localidade do Havaí
 Suncoast Estates, localidade da Flórida
 Grand View Estates, localidade do Colorado
 Eaton Estates, localidade de Ohio
 Country Estates, localidade da Flórida
 Leilani Estates, localidade do Havaí
 Shoal Creek Estates, localidade do Missouri
 Gulf Gate Estates, localidade da Flórida
 Lochmoor Waterway Estates, localidade da Flórida
 Pinewood Estates, localidade do Texas
 Country Lake Estates, localidade de Nova Jérsei
 Arroyo Colorado Estates, localidade do Texas
 Uvalde Estates, localidade do Texas
 Mojave Ranch Estates, localidade do Arizona
 Estates of Fort Lauderdale, localidade da Flórida
 South Fork Estates, localidade do Texas
 Falcon Lake Estates, localidade do Texas
 Presidential Lakes Estates, localidade de Nova Jérsei
 Indian River Estates, localidade da Flórida
 Gulf Park Estates, localidade de Mississipi
 Excelsior Estates, localidade de Missouri
 Country Club Estates, localidade da Geórgia (EUA)
 San Diego Country Estates, localidade da Califórnia
 Sena Sugar Estates, empresa
 Circle D-KC Estates, localidade do Texas

Ver também
 Buick Estate
 Armapur Estate

Desambiguações de topônimos